Svatý Antonín je jméno, které nosili někteří světci:

 svatý Antonín Veliký (kolem 251, Koma, Aegyptus – 356, Dejr-Mari), ctihodný, asketa a poustevník, zakladatel poustevnického mnišství. Pamětní den 17. ledna.
 svatý Antonín z Pamiers (2.–5. století?), misionář a mučedník činný v Akvitánii. Pamětní den 2. září.
 svatý Antonín (10. století). Mnich z Froidemontu, Franche-Comté, Francie. Žil jako poustevník, proslavil se svou svatostí. Pamětní den 9. března.
 svatý Antonín Sijský (1477–1556), někdy též jako Ondřej, ctihodný, jeromnich, zakladatel a první igumen antonínsko-sijského kláštera. Pamětní den 7. prosince.
 svatý Antonij Smirnickij (1773–1846), arcibiskup Voroněžské a Borisoglebské eparchie Ruské pravoslavné církve od 31. ledna 1826 do 20. prosince 1846, svatý RPC.
 svatý Antonín Lerinský (5. století), poustevník. Narozen okolo roku 468 v římské provincii Pannonia Valeria (pozdější Uhry), Dolní Panonie. Když mu bylo osm let, jeho otec skonal a on převzal péči o svatého Severina. Po smrti Severina pečoval o svého strýce Konstancia, biskupa loršského (Constantius of Lorsch), Bavorsko. Tam se stal mnichem a roku 488 se vrátil do Itálie, kde se společně s klerikem Mariem (Marius) a jeho učedníky stal poustevníkem u jezera Komo. Jelikož se však okolo něho shromáždilo příliš mnoho tovaryšů, byl nucen odejít. Antonín se odebral na ostrov Laurence v Galii, kde se stal mnichem. Tam prožil prožil dva roky a proslavil se svou svatostí a darem konání zázraků. Pamětní den 28. prosince.
 svatý Antonij Bystrov, světským jménem Nikolaj Michajlovič Bystrov (1858–1932), arcibiskup archangelský a cholmogorský. Roku 2006 byl přiřazen ke svatým Ruské pravoslavné církve.
 svatý Antonín z Padovy (1195–1231), katolický světec, kazatel, jeden z nejznámějších františkánů
 svatý Antonij Pankejev, světským jménem Vasilij Alexandrovič Pankejev (1892–1938), biskup bělgorodský. Roku 2000 byl přiřazen ke svatým Ruské pravoslavné církve.
 svatý Antonín Pečerský, nebo též Antonín Kyjevský, světským jménem zřejmě Antipa (983–1073), ctihodný ruský světec, zakladatel Kyjevskopečerské lávry. Pamětní dny 23. července (10. července podle starého stylu), 15. září (2. září podle starého stylu), 11. října (28. října podle starého stylu).
 svatý Antonín Rimljanin, ctihodný, novgorodský divotvorce. Pamětní dny 3. srpna na den úmrtí, 17. ledna na den jmenin se ctihodným Antonínem Velikým a 3. týden po padesátnici společně se Shromážděním novgorodských svatých.
 svatý Antonín Sorrentský
 svatý Antonín Florentský (1389–1459)

Odkazy

Reference